Das International Open 1994 war ein Snooker-Turnier der Saison 1993/94, das vom 13. bis 19. Februar im Bournemouth International Centre ausgetragen wurde. Im Vorjahr hatte das Turnier in Plymouth stattgefunden, dorthin waren aber die British Open umgezogen. Darum wich das Turnier die englische Südküste entlang nach Bournemouth aus und wurde auch vom April in den Februar vorgezogen.

Titelverteidiger Stephen Hendry schied diesmal im Viertelfinale aus. Im Finale besiegte der Weltranglistenzweite John Parrott den Thailänder James Wattana mit 9:5. Es war der neunte Sieg eines Engländers in der 10. Ausgabe des Turniers unter dem Namen International Open.

Hauptturnier 
Wie im Vorjahr waren die Top 32 der Weltrangliste gesetzt, 32 Spieler, die aus der Qualifikation hervorgegangen waren, wurden ihnen für die erste Runde zugelost. Wegen der hohen Teilnehmerzahl mussten 9 Qualifikationsrunden gespielt werden. Der Turniermodus blieb gleich bis auf das Finale. Im Vorjahr war es erstmals als Best-of-19-Match gespielt worden, jetzt kehrte man wieder zu Best of 17 wie 1989 zurück.

Finale

Quellen 

1994
Snookerveranstaltung 1994
Billardturnier in Bournemouth